MFK Ružomberok – słowacki klub piłkarski, występujący w Fortuna lidze. Siedziba klubu mieści się w mieście Rużomberk. Został założony w 1906 roku jako Rózsahegyi Sport Club. Zdobył mistrzostwo Słowacji i Puchar Słowacji 2006.

Sukcesy 
 1. Liga (1993–)
 mistrzostwo (1): 2005/2006
 Puchar Słowacji 
 zwycięstwo (1): 2005/2006
 finał (3): 2000/2001, 2017/2018, 2019/2020

Europejskie puchary

Skład na sezon 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

 
Rużomberk
Kluby piłkarskie założone w 1906